Die Dongfeng Motor Wuhan Open 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Wuhan. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier 5 war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 23. bis 29. September 2018 statt.

Titelverteidigerinnen waren Caroline Garcia im Einzel und die Paarung Chan Yung-jan und Martina Hingis im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Dongfeng Motor Wuhan Open 2018 fand vom 22. bis 23. September 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Wuhan